Tacuarembó es un topónimo de origen guaraní que significa «río de los cañaverales o tacuarales». Puede referirse a:
 Tacuarembó, ciudad de Uruguay; 
 Departamento de Tacuarembó, Uruguay; 
 Diócesis de Tacuarembó, Uruguay; 
 Río Tacuarembó, curso de agua en Uruguay; 
 Arroyo Tacuarembó, curso de agua en Uruguay; 
 Batalla de Tacuarembó, enfrentamiento ocurrido en 1820 en el marco de la invasión luso-brasileña; 
 Tacuarembó Fútbol Club, entidad deportiva en la ciudad de Tacuarembó; o
 Miss Tacuarembó, película de 2010, coproducción de Argentina, España y Uruguay.